Il singolare  dello  Savannah Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Kei Nishikori era il detentore del titolo, ma ha pareticipato al Mutua Madrileña Madrid Open 2011.

Wayne Odesnik ha battuto in finale Donald Young 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Robert Kendrick (secondo turno)
  Michael Russell (semifinali)
  Donald Young (finale)
  Ryan Harrison (semifinali)

 Izak van der Merwe (primo turno)
 Marinko Matosevic (primo turno)
 Bobby Reynolds (quarti di finale)
 James Blake (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Savannah Challenger 2011